Die Regimentstochter ist der Titel von:

 La fille du régiment, einer Oper von Gaetano Donizetti
 Die Regimentstochter (1928), einem Film von Hans Behrendt
 Die Regimentstochter (1933), einem Film von Carl Lamač und Hans H. Zerlett
 Die Regimentstochter (1953), einem Film von Georg C. Klaren und Günther Haenel

Siehe auch:
 Regimentstochter